Koldewey kan syfta på:

Personer 
 Carl Koldewey (1837–1908), tysk polarforskare
 Robert Koldewey (1855–1925), tysk arkeolog

Platser 
 Store Koldewey – ö i Grönland
 Lille Koldewey – ö i Grönland
 Koldewey Point – udde i Grönland
 Koldewey (forskningsstation) – tysk forskningsstation på Spetsbergen